Die COVID-19-Pandemie in der Republik Kongo tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Am 14. März 2020 wurde die erste COVID-19-Erkrankung in der Republik Kongo bestätigt. Es handelte sich um einen Mann, der aus Paris, Frankreich, in die Republik Kongo zurückkehrte. Im WHO-Situationsbericht tauchte dieser Fall erstmals am 15. März 2020 auf.

Zwei weitere COVID-19-Erkrankungen wurden am 19. März 2020 entdeckt.

Am 28. März 2020 verkündete Präsident Denis Sassou-Nguesso nach dem Anstieg der Infiziertenzahl auf 19 eine ab dem 31. März geltende 30-tägige Ausgangssperre.

Bis zum 31. März 2020 wurden in der Republik Kongo 19 COVID-19-Fälle gemeldet.

Der ersten beiden COVID-19-bedingten Todesfälle im Land ereigneten sich am 31. März 2020 und tauchten am 2. April 2020 erstmals im WHO-Situationsbericht auf. Bis zum 19. April 2020 wurden von der WHO 143 COVID-19-Erkrankungen und sechs COVID-19-bedingte Todesfälle in der Republik Kongo bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in der Republik Kongo wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Kongo #Republik
Geschichte (Republik Kongo)
Gesundheit (Republik Kongo)